Márton Fucsovics e Hsieh Cheng-peng erano i detentori del titolo, ma Hsieh non ha partecipato nella categoria juniores.

Fucsovics ha fatto coppia con Máté Zsiga, ma ha perso nel 2º turno contro Guilherme Clezar e Tiago Fernandes.

Duilio Beretta e Roberto Quiroz hanno battuto in finale Oliver Golding e Jiří Veselý 6–1, 7–5, aggiudicando il loro 2º titolo del Grande Slam della categoria juniores dopo il Roland Garros.

Teste di serie 

  Márton Fucsovics /  Máté Zsiga (secondo turno)
  Renzo Olivo /  Agustín Velotti (primo turno)
  Duilio Beretta /  Roberto Quiroz (campioni)
  Oliver Golding /  Jiří Veselý (finale)

  Juan Sebastián Gómez /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Damir Džumhur /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Denis Kudla /  Raymond Sarmiento (primo turno)
  Huang Liang-chi /  Ouyang Bowen (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2010